Катерина Макарова і Олена Весніна були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

Rogers Cup 2017